

Persone 
 Coke, propr. Jorge Andújar Moreno (1987) – calciatore spagnolo
 Christopher Coke, detto "Dudus" (1969) – criminale giamaicano
 D'Ewes Coke ((1747-1811) – filantropo e presbitero inglese
 Daniel Coke (1745-1825) – politico e avvocato inglese
 Edward Coke (1552-1634) – politico e giurista inglese
 Giles Coke (1986) – calciatore inglese
 Thomas Coke, I conte di Leicester (1754-1842) – politico inglese
 Thomas Coke  (1697-1759) – nobile, politico e mecenate britannico
 Thomas Coke, II conte di Leicester (1822-1909) – nobile inglese

Altro 
 Coke – residuo solido carbonioso
 Coke – nome in codice NATO dell'aereo sovietico Antonov An-24
 Coke – album di Coke Escovedo del 1975
 Coke in stock – avventura della serie fumetti Le avventure di Tintin
 Coke petrolifero o pet coke – carbone ottenuto dalla disistillazione del petrolio
 Contea di Coke – contea dello Stato del Texas, Stati Uniti
 Diet Coke –  Coca-Cola senza zucchero
 Ispettore Coke – protagonista dell'omonimo fumetto creato da Dino Battaglia